

Persone 
Alexis Raynaud – tiratore a segno francese
Maurice Raynaud – medico francese
Michel Raynaud – matematico francese
Serge Raynaud de la Ferriere – esoterista e filosofo francese
Théophile Raynaud – teologo francese

Medicina 
Fenomeno di Raynaud o Sindrome di Raynaud – ipersensibilità al freddo.

Aziende 
 Raynaud – azienda francese produttrice di porcellana di Limoges.